Итальянцы (, ) долгое время были заметной национальной группой в составе этнографической мозаики адриатической Далмации, как на островах, так и на самом континенте. Их влияние внесло значительный историко-культурный вклад в развитие региона с начала XI века до середины ХХ. Следует особо подчеркнуть тот факт, что далматинские итальянцы в большинстве своём были потомками средневековых переселенцев из Венеции, поселившихся в венецианской Далмации. Но включение последней в состав объединённой Италии вовлекло далматинских итальянцев в опасную игру ирридентизма, в которой они, как и сама Италия, в конечном счёте потерпели поражение. Постепенный упадок общины начался после захвата Венеции Австрийской империей. Последними оплотами далматинских итальянцев были Истрия (до 1954) и Задар, в особенности так называемая провинция Задар (1920—1947 гг). В настоящее время небольшие общины сохраняются в Хорватии и Словении.

Динамика итальянского населения Далмации

См. также 
 Итальянская диаспора
 Итальянизация
 Далматинский язык
 История Далмации

Примечания 

Итальянская диаспора